Gary Caldwell (1942-), est un sociologue canadien.
 Gary Caldwell (1982-), est un footballeur écossais.